El Masters de Miami 2021, també conegut com a Miami Open 2021 és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries ATP World Tour Masters 1000 en categoria masculina i als WTA 1000 en categoria femenina. La 36a edició del torneig es va disputar entre el 22 de març i el 4 d'abril de 2021 en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida, Estats Units, la primera edició que es va disputar en aquest emplaçament.

El tennista polonès Hubert Hurkacz va guanyar el tercer títol individual del seu palmarès i va esdevenir el primer tennista polonès en guanyar un títol individual de categoria Masters. L'australiana Ashleigh Barty va reeditar el títol aconseguit en l'edició anterior i va apuntalar el número 1 del rànquing individual femení. La parella masculina formada pels croats Nikola Mektić  i Mate Pavić van guanyar el quart títol de la temporada, addicionalment, aquesta victòria va permetre a Pavić retornar al capdamunt del rànquing de dobles. La parella femenina formada per les japoneses Shuko Aoyama i Ena Shibahara van guanyar el tercer títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 
 
 

2021
ATP Tour 2021
WTA Tour 2021